Кубок Президента 1992 года () — 26-й розыгрыш Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 1991/92 «Бешикташ» и обладатель Кубка Турции 1991/92 «Трабзонспор». Встреча состоялась 24 мая на нейтральном поле в Анкаре, на стадионе 19 мая.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Турции 1992 на сайте mackolik.com

1992
Матчи ФК «Бешикташ»
Матчи ФК «Трабзонспор»
Турция
Спорт в Турции в 1992 году
Май 1992 года
События 24 мая
Спортивные соревнования в Анкаре